Uniondale pode se referir a:

Uniondale (Indiana), cidade localizada no estado americano de Indiana, no Condado de Wells. 
Uniondale (Nova Iorque), subúrbio  da cidade americana  de Nova Iorque, no Condado de Nassau, Nova Iorque

Desambiguações de topônimos